Ристо Маттила (; род. 4 февраля 1981, Каннус, Финляндия) — финский сноубордист, выступающий в хафпайпе и биг-эйре.

 Первый чемпион мира в биг-эйре (2003);
 Обладатель малого Кубка мира по сноуборду в хафпайпе (2003/2004);
 Серебряный призёр зачёта Кубка мира по сноуборду в хафпайпе (2001/2002);
 9-кратный победитель и многократный призёр этапов Кубка мира (всего — 20 подиумов).

Спортивная карьера

Результаты

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на www.sports-reference.com 

Сноубордисты Финляндии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по сноуборду